«Кара́кас» () — самый титулованный футбольный клуб Венесуэлы и ведущий клуб страны в первое десятилетие XXI века, 12-кратный чемпион страны.

История 
Долгое время команда имела любительский статус и лишь в 1984 году, став профессиональной, сразу же выиграла Второй дивизион Венесуэлы. С тех пор ФК «Каракас» выдвинулся на лидирующие позиции в венесуэльском футболе.

В 1999 году команда дошла до полуфинала Кубка Мерконорте и формально это наивысшее достижение в истории «Каракаса», однако учитывая уровень турнира, это не идёт в сравнение с результатами клуба в 2000-е годы. В розыгрыше Кубка Либертадорес 2007 года клуб сумел выйти из группы (во второй раз в своей истории, впервые с 1995 года), оставив позади себя аргентинский «Ривер Плейт». Клуб довольно уверенно выступает в последних розыгрышах этого турнира. В 2009 году «Каракас» добился выдающегося результата, дойдя до стадии 1/4 финала турнира. С 2002 по 2010 год клуб тренировал Ноэль Санвисенте. В 2019 году под руководством Санвисенте «Каракас» завоевал свой 12-й чемпионский титул.

Достижения 

  Чемпион Венесуэлы (12): 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2019 (рекорд турнира)
  Вице-чемпион Венесуэлы (4): 2004/05, 2007/08, 2011/12, 2021
  Обладатель Кубка Венесуэлы (6): 1987, 1993, 1994, 2000, 2009, 2013 (рекорд турнира)

Выступления в международных турнирах 
«Каракас» участвовал в Кубке Либертадорес 21 раз:
 Предварительный этап — 1998, 2001, 2002, 2012, 2014, 2016, 2019, 2021
 Групповой этап — 1993, 1996, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2020, 2022
 1/8 финала — 1995, 2007
 1/4 финала — 2009
 Выступления в Южноамериканском кубке (6): 2010, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020
 Выступления в Кубке Мерконорте (2): 1998, 1999
 Наивысшее достижение в Кубке Мерконорте — 1/2 финала в 1999 году
 Выступления в Кубке КОНМЕБОЛ (1): 1993

Знаменитые игроки 

  Хуан Аранго
  Рональд Варгас
  Ренни Вега
  Хесус Гомес
  Рафаэль Кастельин
  Хуан Коминхес
  Хосе Мануэль Рей
  Мигель Анхель Ромеро
  Ноэль Санвисенте
  Габриэль Хосе Урданета
  Дарио Фигероа

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Венесуэлы
Спорт в Каракасе